En la mitología griega, Hipótoo (Ἱππόθοος: «cabalgata rápida») puede referirse a los siguientes personajes:

 Hipótoo, rey de Eleusis, en el Ática, que se libró de la muerte siendo niño de una manera prodigiosa.
 Hipótoo, un rey de Arcadia.
 Hipótoo, un líder de los pelasgos que luchó contra los aqueos en la guerra de Troya. Era hijo de Pelasgo, de la casa real de Argos, aunque otros afirman que su padre era Leto, el hijo de Téutamo. Hipótoo murió a manos de Áyax Telamonio cuando intentaba robar el cuerpo de Patroclo.
 Hipótoo, uno de los cincuenta hijos de Egipto, asesinado por su esposa, Gorgé, en su noche de bodas por orden de su suegro Dánao.
 Hipótoo, uno de los hijos de Hipocoonte que, como su padre y el resto de sus hermanos, fue muerto por Heracles.
 Hipótoo, uno de los numerosos hijos de Príamo, rey de Troya.

Personajes de la mitología griega